Ирина Степановна Нечай (род. 1939) — советский, российский педагог. Народный учитель СССР (1987). Член КПСС (1965).

Биография 
Ирина Нечай родилась 19 февраля 1939 года в д. Левицкие (ныне в Белостокском повяте Подляского воеводства Польши).

С 1946 по 1956 год училась в Дятловской средней школе №1 Гродненской области Белорусской ССР.

С 1956 по 1959 год работала старшей пионервожатой в школах Дятловского района.

В 1959—1963 годах училась в Гродненском педагогическом институте им. Я. Купалы.

По окончании института и вплоть до 26 августа 1992 года работала учителем начальных классов СШ №16 Калининграда.

С 1992 работала в Переславской СШ Зеленоградского района Калининградской области.

1981 по 1989 год постоянно читала курс «Методики преподавания природоведения в начальных классах» на курсах при Калининградском институте повышения квалификации и подготовки работников образования.

С 1987 по 1993 года избиралась председателем Калининградского областного отделения детского фонда им. В. Ленина.

С 1987 года работала в Совете ЮНЕСКО по подготовке и проведению Международного года грамотности от Калининградской области. С 1990 года работала членом Научно-методического совета по общему и среднему образованию при Государственном комитете СССР по народному образованию.

С 2003 года является руководителем методического объединения учителей начальных классов Зеленоградского района Калининградской области.

Награды и звания 
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1984)
 Народный учитель СССР (1987)
 Значок «Отличник народного просвещения РСФСР» (1974)
 Орден Октябрьской Революции (1978)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1984)
 «Учитель-методист» (1981)
 Памятная медаль «Ветеран системы образования Калининградской области» (2007)

Примечания 

Выпускники вузов Белоруссии
Члены КПСС